Сен-Венсан (, святой Винсент или Викентий), английский вариант произношения: Сент-Винсент — фамилия или географическое название.

Фамилии 
 Грегуар де Сен-Венсан (1584—1667) — фландрский (бельгийский) математик.
 Жан-Батист Бори де Сен-Венсан (1778—1846) — французский ботаник.

Топонимы 
 Сен-Венсан (Валле-д’Аоста) — коммуна в Италии.
 Сен-Венсан (Атлантические Пиренеи) — коммуна во Франции.
 Сен-Венсан (Верхняя Гаронна) — коммуна во Франции.
 Сен-Венсан (Верхняя Луара) — коммуна во Франции.
 Сен-Венсан (Пюи-де-Дом) — коммуна во Франции.
 Сен-Венсан-де-Кос — коммуна во Франции.
 Сен-Венсан-де-Меркюз — коммуна во Франции.
 Сен-Венсан-ле-Палюэль — коммуна во Франции.
 Сен-Венсан-Жальмутье — коммуна во Франции.
 Сен-Венсан-сюр-л’Иль — коммуна во Франции.
 Пон-Сен-Венсан — коммуна во Франции.

Другие значения 
 Сен-Венсан-де-Поль

См. также 
 Сент-Винсент